Colus — рід грибів родини веселкові (Phallaceae). Назва вперше опублікована 1835 року.

Класифікація 
До роду Colus відносять 17 видів:

Примітки

Джерела 
 Cavalier, A.; Séchier, P. 1835. Description d'une nouvelle espèce de Champignon. Annales des Sciences Naturelles Botanique. 3:251-254 — P.253

Роди грибів
Веселкові